Сійах-К'ін-Чаак II (д/н — бл. 824) — ахав Мачакіли у 815—824 роках.

Життєпис 
Походив з I династії Мачакіли. Син ахава і калоомте Очк'ін-Калоомте'-Ах-О'-Баака. Дата народження невідома. У 815 році після смерті батька успадкував владу. Його церемонія сходження на трон відбулася в день 9.19.4.15.1, 8 Іміш 14 Соц’ (4 квітня 815 року).

Продовжив політику свого попередника щодо посилення потуги Мачакіли, що заступила як гегемон царства Південний Мутуль і Йахк'инахк. Разом з тим замало відомостей щодо військових походів або зовнішньої політичної діяльності нового ахава. Також він зберіг статус калоомте (на кшталт імператора), що підкреслювало його статус.

У дні 9.19.5.0.0, 2 Ахав 13 Йошкін (2 червня 815 року) і 9.19.10.0.0, 8 Ахав 8 Шуль (6 травня 820 року) святкував 5-річчя та 10-річчя відповідно. На честь цього було влаштовано пишні дійства. Помер близько 824 року. Обставини цього достеменно не з'ясовані. Владу успадкував Хуун-Цак-Тоок'.

Стели 
Встановлював ювілейні монументи — стели 3 (815 рік) і 4 (1 січня 821 року). На них Сійах-К'ін-Чаак II зображено в усій красі і зі скіпетром-К'авіілєм в руці.

Джерела 
 Graham I. Archaeological Explorations in El Peten, Guatemala // Middle American Research Institute, Publ. 33. — New Orleans: Tulane University, 1967. — P. 66-71
 Lacadena A. Historia y ritual dinásticos en Machaquilá (Petén, Guatemala) // Revista Española de Antropología Americana. — 2011. — Vol. 41, No. 1. — P. 222—223.

Царі Мачакіли
Правителі IX століття